Horvátország
Ošljak falu Preko községben, Zára megyében
Ošljak sziget az Adriai-tengerben, Észak-Dalmáciában, a Zárai szigetvilágban